Die Abkürzung AJM steht für:
 Air Jamaica, ehemaliger ICAO-Code
 American Journal of Mathematics
 American Journal of Medicine
Assyrischer Jugendverband Mitteleuropa

Abkürzung